Сапега, Казимир:
 Сапега, Казимир Владислав (1650—1703) — видный государственный и военный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
 Сапега, Казимир Лев (1609—1656) — государственный деятель Великого княжества Литовского, секретарь королевский, маршалок надворный литовский.
 Сапега, Казимир Леон (1697—1738) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал литовской артиллерии.
 Сапега, Казимир Нестор (1757—1798) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал литовской артиллерии, член Постоянного Совета.
 Сапега, Казимир Ян (1638—1720) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.